Кањада Анча има више значења:

 Кањада Анча (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кањада Анча (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кањада Анча (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кањада Анча (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањада Анча (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кањада Анча (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кањада Анча (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кањада Анча (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику